Tomaševac (srpski: Томашевац, mađarski: Tamáslaka) je naselje u Banatu u Vojvodini u sastavu općine Zrenjanin.

Stanovništvo
U naselju Tomaševac živi 1.765 stanovnika, od toga 1.391 punoljetan stanovnik, prosječna starost stanovništva iznosi 41,0 godina (39,5 kod muškaraca i 42,5 kod žena). U naselju ima 647 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,73.

Izvor

Vanjske poveznice 

 Karte, položaj i zemljopisni položaj

Naselja u Vojvodini
Banat
Općina Zrenjanin